ПДУ — аббревиатура, которая может означать: 
 ПДУ — Пульт дистанционного управления
 ПДУ — Предельно допустимый уровень
 ПДУ — Портативное дыхательное устройство (на подводных лодках, в шахтах, угледобывающих предприятиях, химической, металлургической и газовой промышленности).
 ПДУ — Правила доверительного управления

Примечания